Bräugasse steht für:
 Bräugasse (Mühldorf am Inn), siehe Liste der Baudenkmäler in Mühldorf am Inn
 Bräugasse (Nördlingen), siehe Liste der Baudenkmäler in Nördlingen
 Bräugasse (Passau)
 Bräugasse (Weißenburg in Bayern), siehe Liste der Baudenkmäler in Weißenburg in Bayern